Liria puede referirse a: 

 la localidad española de Liria, en la provincia de Valencia;
 el nombre común de la planta Atractylis gummifera; o
 el nombre común de la planta '''''Viscum album.